Барнштедт () — немецкий топоним.

 Барнштедт — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Барнштедт — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.